Алексе́й Ю́дин: Юдин, Алексей Валериевич (род. 1965) — бельгийский культуролог, русский поэт.
 Юдин, Алексей Викторович (род. 1963) — российский религиовед, историк-ватиканист, журналист, радио- и телеведущий, специалист по католичеству.
 Юдин, Алексей Сергеевич (1914—1944) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Юдин, Алексей Фомич (1925—1986) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза.